Nopcsa ist der Familienname folgender Personen:

 Franz von Nopcsa (1877–1933), ungarisch-österreichischer Paläontologe und Geologe
 Franz von Nopcsa (Hofbeamter) (1815–1904), Hofbeamter und Oberhofmeister